Липова (; ) — город на западе Румынии, в жудеце Арад. В состав города Липова также входят населённые пункты Радна и Шоймош.

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1314 году. В 1324 году упоминается наличие крепости в Липова.

География 
Расположен в 34 км к востоку от города Арад, на обоих берегах реки Муреш.

Население 
Население по данным на 2011 год — 9648 человек. Согласно данным переписи 2002 года оно насчитывало 11 236 человек. Этнический состав на тот период был представлен румынами (92,10 %), венграми (4,36 %), немцами (1,90 %), цыганами (1,00 %), словаками (0,16 %) и другими народами. 93,35 % населения считали родным языком румынский; 3,74 % — венгерский и 0,82 % — цыганский. Православные составляли 78,02 % населения Липовы; пятидесятники — 9,04 %; католики — 8,14 %.

Динамика численности населения:

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей стоит отметить турецкий базар XVII века, сохранившийся здесь со времён Османской империи. Имеется также несколько церквей и монастырь.

Города-побратимы 
  Баттонья, Венгрия

Примечания 

Города Румынии